Баро может означать:
 Баро (река) — река в Эфиопии.
 Баро (Нигерия) — город в Нигерии.
 Баро (Чад) — город и супрефектура в Чаде.
 Баро, Ампаро (1937—2015) — испанская актриса.
 Баро, Эмиль (1851—1930) — французский художник.

См. также 
 Барро